Naor est un patronyme porté notamment par :

 Sara Naor, pseudonyme de Sarah Mostrel, journaliste et artiste
 Moni Naor, chercheur en informatique théorique.
 Assaf Naor, mathématicien et informaticien théoricien tchéco-israélien
 Matan Naor, joueur de basketball
 Yigal Naor, acteur